

Geografia 
 Regno Unito
 Stockton  – parrocchia civile del Cheshire
 Stockton  – parrocchia civile del Norfolk
 Stockton  – parrocchia civile dello Shropshire
 Stockton  – parrocchia civile del Warwickshire
 Stockton  – parrocchia civile del Wiltshire
 Stockton-on-Tees  – città dell'Inghilterra
 Stockton-on-Tees  – borough dell'Inghilterra
 Stockton-on-the-Forest  – parrocchia civile del North Yorkshire
Stati Uniti d'America
 Stockton  – capoluogo della Contea di San Joaquin, California
 Stockton  – villaggio della Contea di Jo Daviess, Illinois
 Stockton  – città della Contea di Muscatine, Iowa
 Stockton  – capoluogo della Contea di Rooks, Kansas
 Stockton  – census-designated place della Contea di Worcester, Maryland
 Stockton  – città della Contea di Winona, Minnesota
 Stockton  – capoluogo della Contea di Cedar, Missouri
 Stockton  – borough della Contea di Hunterdon, New Jersey
 Stockton  – città della Contea di Chautauqua, New York
 Stockton  – città della Contea di Tooele, Utah
 Stockton  – città della Contea di Portage, Wisconsin

Persone 
 John Stockton – cestista statunitense

Altro 
 Conte di Stockton  – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra